Avogadro steht für:

 Avogadro (Mondkrater)

Personen:
 Albert Avogadro († 1214), lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Amedeo Avogadro (1776–1856), italienischer Naturwissenschaftler
 Oscar Avogadro (1951–2010), italienischer Lyriker, Drehbuchautor und Schauspieler

Siehe auch:
 Avogadro-Konstante
 Avogadrosches Gesetz